Název Hůrecký potok má více vodních toků:

 Hůrecký potok (přítok Holoubkovského potoka) – levostranný přítok Holoubkovského potoka v okrese Rokycany
 Hůrecký potok (přítok Miletínského potoka) – levostranný přítok Miletínského potoka v okrese České Budějovice
 Hůrecký potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Louny
 Hůrecký potok (přítok Teplé) – pravostranný přítok Teplé v okrese Karlovy Vary

…nebo také jen část vodního toku:
 Hůrecký potok – označení pro horní tok Teplé v okrese Nový Jičín